MNH - Mint Never Hinged, in filatelia, francobollo nuovo senza alcuna traccia di linguella

 MNH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minneriya (Sri Lanka)